Torremayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torremayor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Torremayor (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar